A Temporada de Fórmula 3000 de 1998 foi a décima-quarta da história da categoria. O campeão foi o colombiano Juan Pablo Montoya, da Super Nova Racing e o vice foi o alemão Nick Heidfeld, da West Competition.

Equipes e pilotos
Todos as equipes competiram com chassi Lola T96/50 e motores Zytek-Judd.

Classificação

Notas
 Paolo Ruberti foi desclassificado do GP de Oschersleben por irregularidades na carroceria de seu carro.

1998
1998 no automobilismo